Un zăvoi este o pădure de mică întindere (salcie, plop), situată în lunca râurilor mari. 

Ca nume propriu, Zăvoi se poate referi la: 

Zăvoi, Argeș
Zăvoi, Caraș-Severin, reședința comunei cu același nume
Zăvoi, Hunedoara
Zavoi, Iambol

Vezi și 
 Zăvoiu (dezambiguizare)